VO est un sigle, qui signifie :
 Version originale, en opposition à VF, version française ;
 V.O, un jeu télé « bilingue » des années 1990 ;
 Ventilation opérationnelle, une technique de désenfumage dans la lutte contre l’incendie ;
 Voyages officiels, l'ancien nom du Service de protection des hautes personnalités de la police française ;
 Véhicule d'occasion, dans le monde de l’automobile ;
 VO, un court métrage de Christophe Delmas, Grand prix Cluedo du court-métrage au Festival du film policier de Cognac en 1988 ;
 VO, un groupe s’étant produit au Rhâââ Lovely Festival en 2006.
VO est un code, qui signifie :
 Inde, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 Tyrolean Airways (Autriche), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Vo peut faire référence à :
 Vò, une commune italienne de la province de Padoue ;
 Vò, un village italien de la commune d’Avio dans la province autonome de Trente ;
 Vo, une lettre de l’alphabet arménien ; 
 Vo, une langue môn-khmer de Chine.
 un nom de famille, qui peut provenir du patronyme vietnamien Võ :
 Emmanuelle Vo-Dinh, chorégraphe française,
 Ludovic Vo (1978-), champion français de taekwondo,
 Nghi Vo (1981-), autrice américaine de fantasy,
 Patrick Vo, acteur, cascadeur, scénariste et producteur français.

Võ est un mot vietnamien.

Voir aussi 
 Préfecture de Vo, une préfecture de la région maritime au Togo.

Code